Демор — фамилия:

 Демор, Александр Фёдорович — Георгиевский кавалер; капитан; № 6138; 3 декабря 1839.
 Демор, Жан (1867—1941) — бельгийский врач, дефектолог и педагог.
 Демор, Пётр Фёдорович — Георгиевский кавалер; капитан; № 7327; 17 декабря 1844.